Aaron Bell peut désigner :
 Aaron Bel (1921-2003), contrebassiste et compositeur de jazz américain ;
 Aaron Bell (né en 1980), homme politique conservateur britannique.